Пауло Эмилио Боргес Роша (; род. 14 мая 1972 года), более известный как Паулу Эмилиу — бразильский футболист, атакующий полузащитник.

Карьера 
Выступал в Бразилии за клубы «Баия (Сальвадор)», «Можи-Мирин», «Комерсиал (Рибейран-Прету)», «Интернасьонал Лимейра».

Во владикавказскую «Аланию» перешёл летом 1998 года. Вместе с нападающим Эду они стали первыми легионерами из Бразилии в истории клуба. В составе клуба в высшем дивизионе России сыграл 120 матчей, забил 20 мячей. В сезоне 2001 с 6-ю голами стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате страны. Сыграл две игры в Кубке УЕФА 2000/01 против польского клуба «Амика (Вронки)».

В 2003 году играл за «Волгарь-Газпром», выступавший в первом дивизионе. Сыграл за команду 17 матчей, 16 из них в чемпионате, забил 2 мяча, оба с пенальти.

Стиль игры 
На футбольном поле занимал позицию под нападающими, мог одинаково сыграть на фланге и в центре полузащиты. Отличался хорошо поставленным ударом, партнеры по команде часто доверяли ему пробитие пенальти. При невысоком росте 164 см хорошо играл головой, неоднократно забивая мячи этой частью тела.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Можи-Мирин»
Игроки ФК «Комерсиал» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Интернасьонал» Лимейра
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Волгарь»